

Presentación previa 
Alex Bolt y Andrew Whittington eran ellos defensores del título, Alex Bolt decidió no participar este año.

Bai Yan y Wu Di ganaron el título tras derrotar en la final Karunuday Singh y Andrew Whittington.

Cabeza de serie 

  Divij Sharan /  Boy Westerhof (Cuartos de final)
  Toni Androić /  Franko Škugor (Cuartos de final)

  Li Zhe /  Ruan Roelofse (Primera ronda)
  Huang Liang-chi /  Mark Vervoort (Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Yunnan 2015